Filmes
 A Big Hand for the Little Lady (1966), com Joanne Woodward, traduzido no Brasil como Jogada Decisiva
 He Got Game (1998), com Denzel Washington, distribuído no Brasil como Jogada Decisiva